Километро 88 има више значења:

 Километро 88 (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 88 (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику